Pregled posameznih sezon Prve slovenske nogometne lige.

Sezona 2010/11

Lestvica

Lista strelcev

Sezona 2009/10

Lestvica

Ekipa 2. SNL (Triglav Gorenjska) si je z dobrima dvema tekmama proti Interblock priigrala vstop v 1. ligo.

Lista strelcev

Sezona 2008/09

Lestvica

Labod Drava je odigrala 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL in si priigrala obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

Sezona 2007/08

Lestvica

Drava je odigrala 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL (Bonifika) in si priigrala obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

Sezona 2006/07

Lestvica

Interblock je odigral 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL (Bonifika) in si priigral obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

Sezona 2005/06

Lestvica

Bela krajina je odigrala 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL (Dravinja) in si priigral obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

Sezona 2004/05

Lestvica

Za prvaka

Za obstanek

Lista strelcev

Sezona 2003/04

Lestvica

Za prvaka

Za obstanek

Kumho Drava je odigral 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL (Bela krajina) in si priigral obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

* 9 za Ljubljano.

** 13 za Šmartno.

Sezona 2002/03

Lestvica

* Ljubljani so bile po sklepu disciplinskega sodnika odvzete 3 točke zaradi neplačanih pogodbenih obveznosti do igralcev.

** Po sklepu disciplinskega sodnika je bilo Korotanu zaradi neporavnanih obveznosti odvzetih 7 točk. V 20. in 21. kolu moštva Korotana ni bilo na tekmo, zato so bili uradno izključeni iz lige. Upoštevajo se le izidi Korotana v prvi tretjini ligaškega tekmovanja.

Lista strelcev

Sezona 2001/02

Lestvica

Lista strelcev

Sezona 2000/01

Lestvica

Lista strelcev

Sezona 1999/00

Lestvica

Lista strelcev

Sezona 1998/99

Lestvica

Lista strelcev

Sezona 1997/98

Lestvica

Zadnjeuvrščeni ekipi sta odigrali dodatne kvalifikacije s prvouvrščenima ekipama 2. SNL. Izpadel je SET Vevče.

Lista strelcev

Sezona 1996/97

Lestvica

NK Beltinci je odigral 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL (Drava) in si priigral obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

Sezona 1995/96

Lestvica

Nova Oprema Korotan je odigral 2 tekmi z drugouvrščeno ekipo 2. SNL (Nafta) in si priigral obstanek v 1. ligi.

Lista strelcev

Sezona 1994/95

Lestvica

Liga se je v prihodnji sezoni zmanjšala na 10 moštev. V dodatnih kvalifikacijah, odigranih med moštvi na mestih 9-14 sta si obstanek priigrala Primorje in Izola. Iz 2. lige ni napredoval nihče.

Lista strelcev

Sezona 1993/94

Lestvica

Lista strelcev

* 6 za Svobodo.

Sezona 1992/93

Lestvica

Lista strelcev

Sezona 1991/92

Lestvica

Lista strelcev

Prva slovenska nogometna liga